Smithton peut désigner les lieux suivants :

Australie 
 Smithton, une ville à l'extrême nord-ouest de l'île de Tasmanie.

Écosse 
 , une zone résidentielle d'Inverness.

États-Unis 
 Smithton, un village du comté de Saint Clair, dans l'Illinois.
 Smithton, une ville du comté de Pettis, dans le Missouri.
 Smithton, un borough du comté de Westmoreland, en Pennsylvanie.